Барбарано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Барбарано-Вичентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Виченца.
 Барбарано-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Витербо.